Die Kaspersky lab Riga Open 2014 (auch European Tour 2014/15 – Event 1) waren ein Snookerturnier, das vom 7. bis zum 10. August 2014 in der lettischen Hauptstadt Riga ausgetragen wurde. Es war das zweite Event der Players Tour Championship 2014/15 und davon das erste Turnier der European Tour. Damit war es ein offizielles Minor-Ranglistenturnier der Main-Tour und somit Bestandteil der Snooker-Saison 2014/15.

Die Riga Open waren das erste professionelle Snookerturnier, das in Lettland stattfand. Austragungsort war mit der Arena Riga eine große Mehrzweckhalle, die meist für Eishockey- und Basketballspiele genutzt wird. Gesponsert wurde die Veranstaltung vom russischen Softwareunternehmen Kaspersky Lab.

Im Finale setzte sich Mark Selby mit 4:3 gegen Mark Allen durch und gewann damit zum sechsten Mal den Titel bei einem PTC-Turnier.

Preisgeld

Vorrunde 

Für das Turnier im Nordosten Europas hatten 187 Spieler gemeldet. In zwei Ausscheidungsrunden wurde das Feld auf 128 Spieler reduziert. Die vier lettischen und die zehn finnischen Teilnehmer waren chancenlos, von den beiden deutschen Amateuren, die angereist waren, kam immerhin einer in die zweite Qualifikationsrunde. Der österreichische Meister Andreas Ploner schaffte es nach dem Paul Hunter Classic 2012 zum zweiten Mal ins Hauptturnier bei der European Tour.

Alle Partien wurden im Modus Best of 7 Frames ausgetragen.

Runde 1

Runde 2

Hauptrunde

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks

Vorrunde

Hauptrunde

Quellen 

Players Tour Championship 2014/15
2014